Десантные катера проекта 11770 «Се́рна» — серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне. Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колёсной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров аналогичного класса.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

История разработки 
Проект десантных катеров проекта 11770 был разработан в «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» (г. Нижний Новгород), получил проектный шифр «Серна».

Конструкция 

Особенностью десантного катера данного проекта является то, что его движение основано на принципе воздушной каверны, сущность которой заключается в создании под днищем катера искусственной воздушной прослойки с избыточным давлением. Она изолирует бо́льшую часть корпуса от контакта с водой, чем достигается значительное снижение гидродинамического сопротивления и обеспечиваются высокие скорости хода более 30 узлов.

Ещё одна особенность данного проекта десантных катеров — это их движитель. Вместо привычных винтов десантные катера проекта 11770 оснащены новым видом водометного движителя, лопасти рабочего колеса которого приспособлены к работе при постоянном поступлении воздуха в гидравлическое сечение движителя. Этот движитель назван вентилируемым водомётным движителем — ВВД. В отличие от традиционного водомётного движителя, ВВД не имеет спрямляющего аппарата и сопла, формирующего струю. Конструктивно ВВД состоит из водовода, на выходном сечении которого располагается рабочее колесо с приводом от гребного вала. ГЭУ состоит из 2-х звездообразных 42-цилиндровых дизелей М503А «Звезда» мощностью по 4000 л. с. (2942 КВт) каждый при расходе топлива 165 г/л. с. час.

Корпус катера выполнен из алюминия. Высота борта у форштевня — 3,45 м, у миделя — 2,9 м. Катер может перевозить грузы и технику со скоростью 30 узлов при состоянии моря до 2-х баллов. При волнении моря до 3-х баллов перевозка грузов возможна со скоростью до 27 узлов в пункты морского побережья на удаление до 600 миль, но при этом масса грузов не должна превышать 29 тонн.

Безопасное плавание при полном водоизмещении допустимо при состоянии моря до 5 баллов. Скорость хода при этом не превысит 8 узлов. Десантный катер может самостоятельно сниматься с мели. Автономность десантного катера по запасам провизии и воды составляет 1 сутки. Срок службы катера определён в 15 лет с двумя промежуточными ремонтами каждые 5 лет.

Вооружение у катеров отсутствует.

Десантные возможности 

Один основной танк (специальный танк) или две/два БМП/БТР, или до 45 тонн груза (при трёхбальном волнении моря — не более 29 тонн), или 92 человек десанта.

История службы 
Первый катер серии, «Д-144», был построен в 2007 году на «Судостроительном заводе „Волга“» в Нижнем Новгороде, и в этом же году был переведён в Новороссийск для проведения сдаточных испытаний. Экипаж этого десантного катера (5 человек) был сформирован и прошёл подготовку на Каспийской флотилии, где к тому времени уже имелись ДКА данного проекта. 19 февраля 2008 года десантный катер «Д-144» поднял Андреевский флаг и вошёл в состав Черноморского флота Российской Федерации.

На январь 2009 года 4 катера данного проекта состояли на вооружении Каспийской флотилии, один катер — на вооружении Черноморского флота России, ещё один катер — на вооружении Балтийского флота.

8 октября 2010 года в распоряжение Тихоокеанского флота был сдан новый десантный катер «Д-107» «Серна». Катер вошёл в состав соединения десантных кораблей, базирующийся в заливе Стрелок. Этот катер был заложен на стапеле «Восточной верфи» во Владивостоке 11 декабря 2008 года, спущен на воду — 15 апреля 2010 года, к государственным испытаниям предоставлен 30 мая 2010 года.

Использовался в ходе вторжения России в Украину. В начале мая 2022 года с помощью БПЛА Байрактар TB2, около острова Змеиный, был атакован 1 десантный катер, который вследствие авиаударов затонул. В конце мая 2022 года катер был поднят плавучим краном и на самоходной платформе отведен на ремонт в Севастополь.

Список катеров проекта

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Десантный катер «Серна» на сайте ФПГ «Скоростной флот»
 http://flot.sevastopol.info/ship/desant/d144.htm
 Десантные катера проекта 11770
 Три катера проекта 11770 войдут в состав Каспийской флотилии в 2013 г.
 «Серна» в Эстоний «TIIR»

С
Суда на воздушной каверне